Borșa ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:
 Borșa, Stadt im Kreis Maramureș
 Borșa (Cluj), Gemeinde im Kreis Cluj
 Borșa (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Borșa (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Borșa-Cătun, Dorf im Kreis Cluj
 Borșa-Crestaia, Dorf im Kreis Cluj